Ива́н Протопо́пов:
 Протопопов, Иван Алексеевич (род. 1972) — российский учёный, философ.
 Протопопов, Иван Данилович (1789—1853) — полковник Донского казачьего войска, участник русско-турецкой войны 1828—1829 гг.
 Протопопов, Иван Иванович (1907—1944) — советский военный, старший лейтенант, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (посмертно).